't Heem (Ter Apel)
't Heem (Soest)